Kristet Forum / Kristet forum kan syfta på:

Kristet forum (tidning) – en "tidskrift för kristendom och samhälle" som under åren 1954 - 1987